Винни Харлоу (, урожд. Шантель Браун-Янг, ; 27 июля 1994 года) — канадская супермодель и активистка. Получила известность как участница двадцать первого сезона «Топ-модель по-американски», известна тем, что сделала карьеру модели, страдая от витилиго, нарушения пигментации кожи. В настоящее время является лицом казуального бренда одежды  в Барселоне, наряду с бразильской супермоделью Адрианой Лимой.

Семья и детство 
Харлоу родилась 27 июля 1994 года в Торонто, Онтарио, у Лизы Браун и Виндзора Янга, она имеет ямайские корни, и у неё две сестры. У Винни диагностировано хроническое состояние кожи, витилиго, характеризующееся депигментацией отдельных её участков. С возраста четырёх лет Харлоу была жертвой издевательств со стороны других детей, её дразнили «коровой», «зеброй» и всякими другими пренебрежительными прозвищами на протяжении всего детства. Из-за издевательств сверстников она много раз меняла и бросала школу и даже задумывалась о самоубийстве.

Карьера

Модельный бизнес 
Своим открытием в качестве модели Винни Харлоу обязана автору и ведущей телешоу Топ-модель по-американски Тайре Бэнкс, которая разместила фото в Instagram. Впоследствии Харлоу стала одной из четырнадцати финалистов двадцать первого сезона телешоу, в 2014 году. Это был для неё прорыв и Харлоу стала богата.

После выбывания из шоу (она в итоге заняла 6-е место) Харлоу снималась для испанского бренда одежды Desigual[en] и стала официальной представительницей бренда. Также она позировала для модных журналов, таких как i-D и Dazed, и сайта SHOWstudio.com [en]. В 2015 году Харлоу снималась для итальянского бренда одежды Diesel для весенне-летней коллекции 2015 года, сессия была отснята британским фэшн-фотографом Ником Найтом, она снималась для испанского и итальянского издания журнала Glamour и появилась в номере журнала Complex за август/сентябрь 2015 года. В августе 2015 года она снялась для выпуска Cosmopolitan, затем для веб-сайта Vogue Italia, для которого она дала интервью. В том же месяце она появилась на обложке журнала Ebony. В 2016 году Харлоу снялась в рекламе Sprite.

Публичные выступления 
В июле 2011 года Харлоу опубликовала на YouTube видео под названием «Витилиго: состояние кожи, но не разрушение жизни», где она рассказывала и отвечала на вопросы о своей жизни с витилиго. В ноябре 2014 года Харлоу выступала с TED-презентацией, рассказывая о своей жизни с витилиго.

Другие работы 
Харлоу появилась в музыкальном видео JMSN «The One» и клипе Эминема «Guts Over Fear», а также в «визуальном альбоме» Бейонсе Lemonade.

Фильмография

Телевидение

Музыкальные клипы

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 Винни Харлоу в Models.com (это)
 Сайт Винни Харлоу

Родившиеся в 1994 году
Персоналии:Торонто
Фотомодели Канады
Участники шоу «Топ-модель по-американски»